Додо:

Название 
 Маврикийский дронт, или додо (лат. Raphus cucullatus) — вымершая в XVII веке нелетающая птица подсемейства дронтов, эндемик острова Маврикий в Индийском океане. Является близким родственником голубей.
 Птица Додо — сказочный персонаж из книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес».
 Pheidole dodo — вид муравьёв, эндемик острова Маврикий.
 Dodogaster — род мелких паразитических наездников из подсемейства Microgastrinae (Braconidae).
 Дерево додо (лат. Sideroxylon grandiflorum) — вид деревьев семейства Сапотовые.
 «Додо Пицца» — российская сеть ресторанов быстрого питания.

Фамилия 
 Додо, Кадер Амаду (род. 1989) — нигерский футболист.

Имя 
 Айсиньгиоро Додо (1614—1649) — крупный маньчжурский полководец, «принц Ю первого ранга».
 Антадзе, Додо Константинович (1900—1978) — советский грузинский актёр, театральный режиссёр. Народный артист СССР.
 Чичинадзе, Додо Васьевна (1926—2009) — советская и грузинская актриса, народная артистка Грузинской ССР.
 Додо Давидо-Гареджийский — грузинский православный святой, преподобный, ученик святого Давида Гареджийского, насельник Давид-Гареджа, основатель монастыря Додо (Додос Рка).

Прозвище или псевдоним 
 
 Додо (До До), настоящее имя Ли Шичжэн (род. 1951) — китайский поэт.
 Надежда Дорофеева (DoDo) (род. 1990) — украинская певица.